Andrea Pisani peut désigner :
 Andrea Pisani (1622 - 1714) Amiral vénitien.
  (né en 1987), footballeur italien.